Stubenberghaus heißen:

 Stubenberghaus (Schutzhütte), am Schöckl im Grazer Bergland, Gemeinde Sankt Radegund bei Graz, Steiermark 
 Hotel Stubenberghaus, Panoramahotel im Harz, im Quedlinburger Ortsteil Gernrode, Sachsen-Anhalt